wieś Bobolin w województwie zachodniopomorskim, powiat policki, gmina Kołbaskowo
 wieś Bobolin w województwie zachodniopomorskim, powiat sławieński, gmina Darłowo